Kasperl steht für:

 Kasper, eine Figur des Puppentheaters
 Kasperl, eine Figur in der Wiener Stegreifkomödie, entwickelt von Johann La Roche

Siehe auch:
 Kasperl als Garibaldi
 Kasperl als Professor
 Kasperltheater (ORF), eine Fernsehsendung im ORF
 Kasperle
 Kasper (Begriffsklärung)